11. Finał Grand Prix IAAF – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 9 września 1995 roku na Stadionie Ludwika II w Monako.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

1995 w lekkoatletyce
1995
Lekkoatletyka w Monako
1995 w Europie